Saint Procope désigne plusieurs saints chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique de décès :

 Procope de Scythopolis († 303), né à Jérusalem, lecteur de l'Église de Scytopolis. Premier martyr de Césarée en Palestine lors de la persécution de Dioclétien, il fut décapité ; fêté le 8 juillet. 
 Procope le Décapolite († 741), originaire de Séleucie, dans la Décapole d'Asie Mineure, moine à Constantinople, souffrit sous la persécution iconoclaste de l'empereur byzantin Léon III l'Isaurien ; fêté le 27 février.
 Procope de Taormine († v. 906), dernier évêque du diocèse de Taormine, qui fut martyrisé par décapitation par les Arabes après la conquête de la ville.  
 Procope de Sázava (), prêtre tchèque ; fêté les 25 mars et 16 septembre.
 Procope de Lubeck  († 1303), fils de riches marchands de Lübeck en Allemagne, fol en Christ ; fêté localement le 8 juillet.
 Procope de Vyatsk († 1627), fol-en-Christ russe ; fêté localement le 21 décembre. 
 Procope († 1810), Grec de la région de Varna en Bulgarie, moine sur la Sainte Montagne, martyr ; fêté localement le 25 juin.

Références